Schobendorf, auch Schöbendorf ist ein deutscher Ortsname:
 Schöbendorf, Ortsteil der Stadt Baruth/Mark, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Schobendorf, bis 1938 Ulonskofen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Piece (Szczytno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen